Робчик — название нескольких населённых пунктов:

 Робчик — железнодорожный разъезд в Клинцовском районе Брянской области.
 Робчик — село в Унечском районе Брянской области.